Scarab (amulet), een kevervorming amulet uit het Oude Egypte
Scarab (motorfietsen), een merknaam van motorfietsen
Scarab (formule 1), een voormalige formule 1-team
 Scarabee, een groep van mestkevers